Turgaj – rzeka w Kazachstanie 
 Turgaj – miejscowość w Kazachstanie 

Zobacz też: 
 Płaskowyż Turgajski 
 Brama Turgajska 
 obwód turgajski